Miejscowości w USA:
 Ayden – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Pitt
Gminy w USA:
 Ayden (ang. Ayden Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Pitt